Шейх Абдуссалам ибн Машиш аль-Аламий, — () (? — 1227 год), Тетуан, Марокко — учёный маликитского мазхаба, духовный наставник, муршид.

Биография 
Практически ничего о его детстве не известно, кроме того, что он родился в окрестностях Джабаль Алам в племени Бану Арус берберских арабов. 

В возрасте 16 лет Ибн Машиш отправился в Шам в поисках знаний и духовного наставника. По возвращении в Биджая последовал указаниям андалузского мистика Абу Мадьяна и удалился на гору, чтобы вести назидательную жизнь аскета. Он является духовным наставником муршидом Абу-ль-Хасан аш-Шазили. 

Ибн Машиш был убит в 1227/1228 г. мятежником Ибн Аби Таваджином, выступавшим против Альмохадов.

Примечания

Ссылки 
Muhammad Bennani, Mulay Abd Es Selam El Machich, ed. by África Española – Madrid, 1913 (на испанском языке)
Titus Burckhardt, "The Prayer of Ibn Mashish", Studies in Comparative Religion, Winter-Spring, 1978, Pates Manor, Bedfont, Middlesex (на английском языке)
Titus Burckhardt, "The Prayer of Ibn Mashish (As-Salat al-Mashishiyah)", Translation and commentary, Islamic Quarterly, London, 1978, vol. 20-21-22, no3, pp. 68–75 (на английском языке)

Суфийские шейхи
Суфии Марокко
Суфизм в Африке
Богословы Марокко